Vils är en stadskommun i förbundslandet Tyrolen i Österrike. Kommunen hade cirka 1 500 invånare (2018).

Referenser

Externa länkar 

Orter i Tyrolen
Kommuner i Tyrolen